Сен-Сюльпис-ле-Шан:

 Сен-Сюльпис-ле-Шан — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Сен-Сюльпис-ле-Шан  — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.